The Convent steht für:

 The Convent (Gibraltar), Sitz des Gouverneurs von Gibraltar
 The Convent (Band) (* 1985), deutsche Post-Punk- und Wave-Band
 The Convent, Originaltitel eines Horrorfilms aus dem Jahr 2000, siehe Convent (Film)

Siehe auch:
 Convent
 Konvent